De Grand Prix Schweppes is een golftoernooi van de Franse PGA. De eerste editie werd gespeeld in 1928, de 75ste editie in 2011.

Het toernooi bestaat uit 72 holes. Er doen ruim honderd spelers mee (inclusief een tiental dames) waarvan ongeveer de helft zich kwalificeert voor de laatste twee rondes. In 2010 werd het toernooi voor de eerste keer door een vrouw gewonnen. Caroline Afonso had twee slagen voorsprong op Julien Xanthopoulos.

Winnaars

Externe link
 Alle winnaars

Golftoernooi in Frankrijk